Unbehaun ist der Familienname folgender Personen:

 Luca Unbehaun (* 2001), deutscher Fußballtorwart
 Pascal Unbehaun (* 1996), deutscher Leichtathlet